L'ordre des Charadriiformes comprend 19 familles d'oiseaux aquatiques, réparties en trois sous-ordres. Dans la classification de Sibley-Ahlquist, il est intégré au grand ordre des Ciconiiformes.

Taxinomie 
D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Turnicidae (2 genres, 17 espèces)
 Burhinidae (2 genres, 10 espèces)
 Chionidae (1 genre, 2 espèces)
 Pluvianellidae (monospécifique)
 Haematopodidae (1 genre, 12 espèces dont 1 éteinte)
 Dromadidae (monospécifique)
 Ibidorhynchidae (monospécifique)
 Recurvirostridae (3 genres, 10 espèces)
 Charadriidae (12 genres, 67 espèces)
 Pluvianidae (monospécifique)
 Rostratulidae (2 genres, 3 espèces)
 Jacanidae (1 genre, 8 espèces)
 Pedionomidae (monospécifique)
 Thinocoridae (2 genres, 4 espèces)
 Scolopacidae (21 genres, 96 espèces)
 Glareolidae (4 genres, 17 espèces)
 Laridae (23 genres, 102 espèces)
 Stercorariidae (1 genre, 7 espèces)
 Alcidae (10 genres, 23 espèces)

Galerie

Phylogénie externe

Voir aussi 
 Liste des Charadriiformes de France

Références taxonomiques

Références